Андре́й Не́стеров:
 Нестеров, Андрей Алексеевич (Алексеев; 1727—?) — русский артист, танцмейстер.
 Нестеров, Андрей Вячеславович (род. 1990) — украинский футболист.
 Нестеров, Андрей Дмитриевич (1873—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Тобольской губернии.